Adam Enright (1983) – giocatore di curling canadese
Anne Enright (1962) – scrittrice irlandese
Barbara Enright (1949) – giocatrice di poker statunitense
Dennis Joseph Enright (1920-2002) – scrittore britannico
Jim Enright (1910-1981) – arbitro di pallacanestro e giornalista statunitense
Ray Enright (1896-1965) – regista, sceneggiatore e montatore statunitense
Ray Enright (1929) – calciatore canadese
Stephanie Enright (1990) – pallavolista portoricana